Спортисти Аустрије учествовали су на свим Летњим и Зимским олимпијским играма од првих 1896. у Атини до последњих, одржаних 2014. у Сочију, Аустрија је пропустила само једне и то Летње олимпијске игре 1920. јер јој је било забрањено учепће због њене улоге у Првом светском рату.

Аустријски спортисти су на летњим играма освојили укупно 86 медаља од којих су 33 биле златне, 35 сребрне и 35 бронзане. На зимским играма су били успешнији освојивши 218. медаља и то: 59 златних, 78 сребрних и 81 бронзану. Само у Токију 1964. и Лондону 2012. остали су без освојених медаља.

На летњим олимпијским играма такмичили су се у 30 спортова, а у 16 су освајали медаље, а на зимским у 14 спортова а у 13 су освајали медаље.

Освојене медаље по олимпијским играма 

 Летње олимпијске игре

 Ван заграде су медаље како их води МОК, а у загради како их води НОК Аустрије и још неки извори.

 Зимске олимпијске игре

Освајачи олимпијских медаља на Летњим олимпијским играма

Посебан уметнички програм 
Од Летњих олимпијских игара 1912. у Стокхолму до 1948. у допунском програму Игара одржавао се уметнички програм у којем су се такмичили уметници у више дисциплина у архитектури, вајарству, сликарству, музици и књижевности. Аустријнски уметници су се такмичили четири пута: 1928, 1932, 1936. и 1948. На тим Играма, Аустријски престставници су учествовали у 14 дисциплина са 105 уметника (99 мушкараца и 6 жена) који су освојили 9 жедаља, по три од сваке врсте. Медаље освојене у овом уметничком програму нису улазиле у укупан број освојених медаља земље учеснице.

Освајачи олимпијских медаља у посебним програмима на Летњим олимпијским играма

Освајачи олимпијских медаља на Зимским олимпијским играма

Извори

Спољашње везе 
 Аустрија на ОИ на сајту sports-reference.com

Литература 

Аустрија на олимпијским играма